Konstnärens mor Ane Brøndum i det blå rummet () är en oljemålning av den danska konstnären Anna Ancher från 1909.

Anna Ancher gjorde ett stort antal målningar av sin mor, Anna Hedvig (Ane) Brøndum (1826–1916), som var gift med gästgivaren Erik Andersen Brøndum (1820–1890). Tillsammans med sonen Degn Brøndum skötte hon Brøndums Hotel från makens död 1890 och fram till 70-årsåldern. Porträttet är gjort i det blå rummet i hotellet, där hon bodde vid tiden för denna avporträttering, och där hon läste böcker och brev. Flera av Anna Anchers porträtt av Ane Brøndum har blå rummet som inramning.

Proveniens
Målningen har köpts på auktioner i Danmark 1991, 2008 och 2011, på den senast nämnda av Ny Carlsbergfondet. Den finns numera på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Bildgalleri

Källor
Om målningen på Europeanas webbplats
Min mor på Skagens museums webbplats

Porträttmålningar
Målningar av Anna Ancher
Målningar på Statens Museum for Kunst
Målningar 1909
Konstverk i Danmark i Europeana 280
Genremålningar
Interiörer (målningar)